Sălăgean este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ana Sălăgean (n. 1937), atletă română
 Camil Sălăgean (1873-secolul XX), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ioan Sălăgean (1867-1938), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Traian Lorin Sălăgean (1929-1993), inginer român, membru titular al Academiei Române
 Tudor Sălăgean (n. 1968), istoric român
 Vasile Sălăgean (n. 1951), deputat român
 Vasile Sălăgean (delegat) (1874-1931), delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Viorel Sălăgean (1942-2003), jurnalist, scriitor și politician român

Nume de familie românești